

Astronomia 
 M41 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M41 – autostrada del Pamir

Veicoli bellici 
 M41 Walker Bulldog – semovente statunitense degli anni '50
 M.41 da 90/53 – semovente italiano della seconda guerra mondiale
 M41 155 mm Gorilla semovente statunitense del 1945